Blossom (canção de Kerli)
 Blossom (série de televisão)
 Blossom (Texas)

Desambiguação